Юрий Перепёлкин:
 Перепёлкин, Юрий Николаевич (род. 1959) — преступник.
 Перепёлкин, Юрий Яковлевич (1903—1982) — учёный-египтолог.